Praeses (von lateinisch prae-sidere „vor-sitzen“) steht für:

 den leitenden Geistlichen in einigen evangelischen Landeskirchen (anstelle eines Bischofs), siehe Präses
 den zivilen Statthalter in zahlreichen römische Provinzen, siehe Praeses (Statthalter)
 den Vorsitzenden von traditionellen Gremien oder (kirchlichen) Vereinigungen wie Bruderschaften, zum Beispiel auch Praeses Presbyterii